Moln kan syfta på 

 Moln – en synlig kolloid ansamling av små partiklar som svävar fritt i atmosfären
 Datormoln – IT-utveckling över Internet
 Moln (bok) – diktsamling av Karin Boye
 Moln (dikt) – dikt av Karin Boye
 Molnet – en mystisk kristen skrift
 Molnen (komedi) –komidi av Aristofanes